Esta é uma lista de pilotos da Fórmula 3000 Internacional, categoria automobilística que foi realizada entre 1985 e 2004, quando foi substituída pela GP2 Series como principal campeonato de acesso à Fórmula 1.

No total 429 pilotos diferentes de 38 nacionalidades disputaram ao menos uma corrida. O checo Tomáš Enge e o italiano Fabrizio Gollin são os pilotos que mais disputaram provas da Fórmula 3000 (inscritos para 58 corridas; Enge largou 55 vezes, contra 48 largadas de Gollin), enquanto o colombiano Juan Pablo Montoya e o também italiano Vitantonio Liuzzi são os recordistas em poles-positions (22 no total) e também estão empatados no número de vitórias, ao lado do alemão Nick Heidfeld (cada um venceu 7 corridas), que é o piloto com mais pódios conquistados (14). Tomáš Enge é o maior pontuador da história da categoria, com 149 pontos obtidos entre 1998 e 2002, além da temporada de 2004.

Pilotos

Por nacionalidade

Notas

Referências

+
Pilotos Formula 3000